Franz Solar ist der Name folgender Personen:

* Franz Solar (Leichtathlet) (* 1882–19??), österreichischer Leichtathlet
 Franz Solar (Schauspieler) (* 1962), österreichischer Schauspieler